

Geografia
 Carnegie – città del Minnesota
 Carnegie – città dell'Oklahoma
 Carnegie – città della Pennsylvania

Persone 
 Andrew Carnegie – imprenditore statunitense 
 David Carnegie – esploratore australiano
 Dale Breckenridge Carnegie – scrittore e insegnante statunitense